Kunad ist der Name von

 Andreas Kunad (auch: Kunadus, 1602–1662), deutscher Pädagoge und lutherischer Theologe
 Johann Andreas Kunad (1638–1693), deutscher lutherischer Theologe
 Rainer Kunad (1936–1995), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Kunath